Јуникој има више значења:
 Округ Јуникој (Тенеси)
 Јуникој (Тенеси)